De gemeenten:
Erbach (Odenwald), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
graafschap Erbach, met bovenstaande als hoofdplaats
Erbach (Donau), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Erbach (Hunsrück), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
De plaatsen:
Erbach (Bad Camberg), een plaats in de gemeente Bad Camberg in de Duitse deelstaat Hessen
Erbach (Heppenheim), een plaats in de gemeente Heppenheim (Bergstraße) in de Duitse deelstaat Hessen
Erbach (Homburg), een plaats in de gemeente Homburg in de Duitse deelstaat Saarland
Erbach (Nistertal), een plaats in de gemeente Nistertal in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Erbach (Rheingau), een plaats in de gemeente Eltville am Rhein in de Duitse deelstaat Hessen
Erbach (Wülfrath), een plaats in de gemeente Wülfrath in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen